Lobenhausen ist ein geographischer Name

von Ortsteilen:

 Lobenhausen (Kirchberg an der Jagst), Weiler im Stadtteil Gaggstatt, Stadt Kirchberg an der Jagst, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Lobenhausen (Körle), Ortsteil der Gemeinde Körle, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen

einer Burg:
 Burg Lobenhausen, Burgrest bei Lobenhausen, Stadtteil Gaggstatt, Stadt Kirchberg an der Jagst, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg